Deux pays possèdent une décoration portant ce nom :

Distinguished Flying Cross (États-Unis)
Distinguished Flying Cross (Royaume-Uni)